Bogus Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bogus Mountain (Connecticut)
 Bogus Mountain (Kalifornien)